Thomas Hales ou Tom Hales peut désigner :

 Thomas Hales (1610-1679), pionnier et fondateur de Norwalk, Connecticut ;
 Thomas Hales (1666-1748), , homme politique anglais ;
 Thomas Hales (1695-1762), , courtisan  et homme politique anglais ;
 Thomas Hales (1726-1773), , député anglais ;
 Thomas Hales (1740-1780), dramaturge et librettiste anglais ;
 Tom Hales (1892-1966), homme politique et républicain irlandais ;
 Tom Hales (1847-1901), jockey australien ;
 Thomas Callister Hales (né en 1958), mathématicien américain.

Voir aussi